Walrus – termine in lingua inglese corrispondente a tricheco (Odobenus rosmarus)

Geografia 
Walrus – una delle quattro isole Pribilof, Alaska
Walrus – isola del gruppo Walrus e Kritskoi, sulla costa sud-orientale della Baia di Bristol, Alaska
Isole Walrus – isole della costa settentrionale della Baia di Bristol, Alaska
Isole Walrus e Kritskoi – isole nel mare di Bering, Alaska

Altro 
Classe Walrus – classe di sottomarini olandesi entrata in servizio negli anni novanta
Supermarine Walrus – idrovolante a scafo britannico degli anni trenta
The Walrus – gruppo musicale italiano
Wally Walrus – personaggio della serie animata Picchiarello
Walrus HULA – progetto del Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per un dirigibile ibrido da trasporto
Westland Walrus – biplano da ricognizione/osservazione britannico dei primi anni venti